Роман Левицкий:
 Левицкий, Роман Иванович (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Левицкий, Роман Ильич (в ряде источников Левитский; 1855—1886) — российский теолог, доцент МДА.
 Левицкий, Роман Омельянович (род. 1973) — белорусский футболист и тренер.